F106 ou F-106 peut faire référence à :
 Convair F-106 Delta Dart, un avion d’interception américain ;
 Teledyne CAE F106, un turboréacteur américain.